Шебаршин — русская фамилия.

Известные носители 
 Шебаршин, Алексей Леонидович (род. 1959) — российский дипломат.
 Шебаршин, Георгий Владимирович (род. 1972) — советский и российский футболист и тренер.
 Шебаршин, Леонид Владимирович (1935—2012) — деятель советской разведки, генерал-лейтенант, начальник внешней разведки СССР.